Horlacher steht für:
 Max Horlacher AG, Schweizer Hersteller von Elektrofahrzeugen

Horlacher ist der Familienname folgender Personen:

 Hellmut Horlacher (1927–2013), deutscher Jurist und Verbandsfunktionär
 Johann Karl von Horlacher (1769–1852), deutscher Mediziner
 Kevin Horlacher (* 1989), deutscher Skispringer
 Leonhard Horlacher (1875–1955), deutscher Politiker 
 Lothar Horlacher (1933–2016), deutscher Politiker (SPD)
 Max Horlacher (* 1931), Schweizer Unternehmer und Konstrukteur von Elektrofahrzeugen
 Michael Horlacher (1888–1957), deutscher Politiker (CSU)
 Wolfgang Horlacher (* 1930), deutscher Journalist und Autor